

Населені пункти та їхні частини

 Чарни-Ляс — село в гміні Людвін Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Чарни-Ляс — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Чарни-Ляс — село в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Чарни-Ляс — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Чарни-Ляс — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Чарни-Ляс — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Чарни-Ляс — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Чарни-Ляс — село в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Чарни-Ляс — частина міста Возьники в Люблінецькому повіті Сілезького воєводства
 Чарни-Ляс — частина міста Руда-Шльонська в Сілезькому воєводстві
 Чарни-Ляс — частина села Прусіновиці в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Чарни-Ляс — частина села Ґлоґочув у гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Чарни-Ляс — частина села Каєтани в гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Чарни-Ляс — частина села Ґуркі-Великі в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Чарни-Ляс — частина села Коцикова в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Чарни-Ляс — частина села Новек у гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Чарни-Ляс — колонія в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чарни-Ляс — осада в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Чарни-Ляс — лісова осада в гміні Мілянув Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Чарни-Ляс — лісова осада в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Чарни-Ляс — лісова осада в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Чарни-Ляс — лісова осада в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства

Примітки

Див. також 
 Чарниляс